El KFC Diest es un equipo de fútbol de Bélgica que juega en la Liga Promocional, la cuarta división de fútbol en el país.

Historia
Fue fundado en el año 1909 en la ciudad de Diest con el nombre HO Diest FC y fue registrado ese mismo año ante la Real Federación Belga de Fútbol con la matrícula nº41. En 1948 se fusiona con el SA Diest para crear al FC Diest, aunque siete años después lo cambia por el que tiene actualmente.

El club asciende a la Segunda División de Bélgica por primera vez en el año 1957, y para 1961 logra ascender a la Primera División de Bélgica, categoría en la que se mantuvo por 4 años hasta su descenso a la segunda categoría para 1965. En 1970 retorna a la Primera División de Bélgica, descendiendo tras una temporada, y retorna a la máxima categoría para la temporada 1874/75, pero vuelve a descender tras una temporada.

En 1987 ya jugaba en la Tercera División de Bélgica y luego de fusionarse con el FC Assent para convertirse en el KTH Driest, consigue el ascenso a la segunda División de Bélgica, pero retorna a la tercera categoría en 1996 y han pasado entre la tercera y cuarta categoría desde entonces.

Palmarés
Segunda División de Bélgica: 2
 1960/61, 1969/70

Referencias

Enlaces externos
 Página oficial  
 soccerway.com
 Historia del los equipos de fútbol de Bélgica  
 RSSSF Archive – 1st and 2nd division final tables 
 Tabla Histórica de la Primera División de Bélgica 
 Cambios de Nombre 

Equipos de fútbol de Bélgica
Equipos de fútbol fundados en 1909
Equipos de fútbol que se han fusionado y fusiones
Bélgica en 1909